Selenochlamys ysbryda () — вид лёгочных земляных улиток семейства . Вид впервые обнаружен в Уэльсе в 2006 году.

Описание 
Selenochlamys ysbryda длиной от 6 до 7 см, с сильно вытянутым габитусом. Дыхательное отверстие расположено в задней части тела. Животные белые и абсолютно слепые (однако, рудиментарные глаза ещё сохранились), как следствие приспособления к подземному и ночному образу жизни.

Распространение 
Вид был открыт лишь в 2006 году в Уэльсе и впервые формально описан в 2008 году. Так как область распространения семейства Trigonochlamydidae ограничена Кавказом и горами северной Турции и северного Ирана, предполагается, что улитка была завезена. Selenochlamys ysbryda отличается от единственного до сих пор описанного вида рода Selenochlamys Selenochlamys pallida (О. Boettger, 1883) по нескольким признакам и поэтому описана как новый вид. На основании изучения радулы и анатомии глотки предполагается, что это плотоядные животные, которые охотятся на дождевых червей. Они живут преимущественно под землёй и активны ночью. До сих пор они встречались только в нескольких немногочисленных местах в южном Уэльсе.

Классификация 
Видовое название ysbryd означает на уэльском языке привидение и связано с призрачным белым окрасом улитки. От этого произошло тривиальное название вида в английском языке Ghost slug — слизень-привидение.

Литература 
 Ben Rowson und Bill Symondson: Selenochlamys ysbryda sp. nov. from Wales, UK: a Testacella-like slug new to western Europe (Stylommatophora: Trigonochlamydidae). Journal of Conchology, 39(5): 537-552, London 2008, ISSN 0022-0019
 Anatolij A. Schileyko: Treatise on Recent Terrestrial Pulmonate Molluscs Part 11 Trigonochlamydidae, Papillodermidae, Vitrinidae, Limacidae, Bielziidae, Agriolimacidae, Boettgerillidae, Camaenidae. Ruthenica, Supplement 2(11): 1467-1626, Moskau 2003, ISSN 0136-0027

Животные, описанные в 2008 году
Тригонохламидиды
Моллюски Европы